Flournoy peut faire référence à :

Patronyme 

 Henri Flournoy (1886-1955), psychiatre et psychanalyste suisse, fils de Théodore ;
 Nancy Flournoy (née en 1947) est une statisticienne américaine ;
 Olivier Flournoy (1925-2008), psychanalyste suisse ;
 Théodore Flournoy (1854-1920), médecin psychologue suisse.

Toponyme 

 Flournoy, census-designated place américaine située en Californie.

Homonymie
Homonymie de patronyme